Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2017, classée en catégorie ATP 250, se dispute du 8 au . Gilles Müller remporte l'épreuve du simple, Wesley Koolhof et Matwé Middelkoop celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Federico Delbonis, de l'Australien Thanasi Kokkinakis et de l'Espagnol Fernando Verdasco. Ils sont respectivement remplacés par Thomaz Bellucci, Nikoloz Basilashvili et Santiago Giraldo.

Lauréats 
Âgé de 33 ans, Gilles Müller remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Daniel Evans (7-6, 6-2).

En double, Wesley Koolhof et Matwé Middelkoop décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Jamie Murray et Bruno Soares (6-3, 7-5). Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney
 Édition féminine : Tournoi de tennis de Sydney (WTA 2017)
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2017
Sydney
Tennis en Australie en 2017
Tennis en janvier 2017